Urs Widmer ist der Name folgender Personen:

* Urs Widmer (Politiker) (1927–2018), Schweizer Politiker, Stadtpräsident von Winterthur
 Urs Widmer (Schriftsteller) (1938–2014), Schweizer Schriftsteller